Kogelbach steht für folgende Gewässer:

 Kogelbach (Ganzbach), linker Zufluss des Ganzbachs bei Ganz, Gemeinde Mürzzuschlag, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Kogelbach (Georgnerbach), linker Zufluss des Georgnerbachs bei Sankt Georgen ob Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark
 Kogelbach (Inn), rechter Zufluss des Inns bei Imsterberg, Bezirk Imst, Tirol
 Kogelbach (Kerschbaumgraben), linker Zufluss des Kerschbaumgrabens bei Klausen, Gemeinde Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kogelbach (Klausenbach), linker Zufluss des als Klausenbach bezeichneten Oberlauf des Sulzbachs bei Gleichenberg Dorf, Gemeinde Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Kogelbach (Niesnitzbach), linker Zufluss des Niesnitzbachs bei Niesnitzgraben, Gemeinde Ratten, Bezirk Weiz, Steiermark
 Östlicher Kogelbach, linker Zufluss des Westlichen Kogelbachs bei Alm, Gemeinde Ratten, Bezirk Weiz, Steiermark
 Westlicher Kogelbach, rechter Zufluss des Kogelbachs bei Alm, Gemeinde Ratten, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:

 Koglbach